McCormick Place — выставочный и конференц-центр в Чикаго, штат Иллинойс, США.

Физический и юридический адрес: 2301 S. Lake Shore Drive, Chicago, USA

На данный момент является самым большим центром подобного рода на территории Соединённых Штатов.

История 
В 1927 году Роберт Маккормик и принадлежащая ему газета Chicago Tribune активно поддержали строительство универсального выставочного центра на берегу озера Мичиган. В 1958 году был запущен проект стоимостью 35 миллионов долларов. Комплекс был открыт в ноябре 1960 года и назван в честь Маккормика, который умер в 1955. Архитектором комплекса был опытный инженер Альфред Шоу.

В 1967 году здание центра было практически полностью уничтожено пожаром.

3 января 1971 года на месте прежнего здания было выстроено Восточное здание, которое позже получило название East Building, а сейчас именуется Lakeside Center. Его выставочная площадь составляет 28 000 м².

Северное здание (North Building), расположенное на другой стороне шоссе Lake Shore Drive, было построено в 1986 году. Оно соединено с «Восточным зданием» пешеходным мостом.

Южное здание (South Building) было закончено в 1997, его площадь составила 93 000 м², что увеличило площадь центра более чем вдвое, сделав его самым большим в США.

2 августа 2007 года руководство McCormick Place открыло Западное здание стоимостью 882 миллиона долларов с выставочной площадью более 44 000 м². Таким образом, общая выставочная площадь комплекса составила 248 000 м².

Мероприятия 
 Mid-America Horticultural Trade Show (ежегодная садоводческая выставка-ярмарка) 
 Chicago Autoshow (ежегодное автошоу) 
 Chicago Dental Society’s Midwinter Meeting (ежегодная конференция стоматологов) 
 International Cluster of Dogs (ежегодная выставка собак) 
 International Home + Housewares Show (выставка-продажа жилья и сопутствующих продуктов) 
 C2E2-Chicago Comic and Entertainment Expo (выставка товаров индустрии развлечений) 
 National Restaurant Association, Restaurant, Hotel-Motel Show (выставка ресторанно-гостиничной продукции) 
 Sweets & Snack Expo (выставка кондитерских изделий, сопутствующей продукции и оборудования) 
 American Water Works Association (гидротехника, очистка воды и т. п.) 
 Morningstar Investment Conference (ежегодная конференция по вопросам инвестиций) 
 Fire-Rescue International (пожарная безопасность) 
 HR Technology Conference & Exposition (выставка и конференция по вопросам управления персоналом) 
 Graph Expo (печать, типографское оборудование и т. п.) 
 RSNA (рентгенологическое оборудование) 
 Annual International Band & Orchestra Conference (конференция по вопросам музыкальных объединений)

См. также 
 Календарь событий на 2009-10 годы

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Groves, Adam, 2006, «Пожар в McCormick Place: 1-16-1967.»
 Управление Metropolitan Pier and Exposition
 План комплекса для выставки RSNA 2009
 План McCormick Place

Здания и сооружения Чикаго
Здания и сооружения, построенные в 1960 году в США